Galido ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Galido (* 1975), philippinischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Präfekt der Marshallinseln
 Elenito Galido (1953–2017), philippinischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Iligan